Accessory bezeichnet:
 Accessory (Band), deutsche Synth-Pop-/Electro-Band,
 den Gründungsnamen der deutschen Metal-Band Colour Trip
 Accessory (Rechtsbegriff), im englischen Strafrecht einen Teilnehmer